

Sigle 
 Modular Multiplication-based Block – cifrario a blocchi

Codici 
 MMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Memambetsu (Giappone)
 mmb – codice ISO 639-3 della lingua momina